Elenco degli albi pubblicati nella prima serie della collana Albi d'Oro (1937-1940):

1937 

 Topolino eroe dell'aria
 Topolino e i due ladri
 Topolino e i pirati
 Topolino vince Spaccafuoco
 Topolino nell'isola misteriosa
 Topolino nella valle infernale
 Topolino e gli zingari
 Topolino e il terrore del Far West
 Topolino e l'elefante
 Topolino e le gesta di Folgore
 Topolino nel paese dei Califfi
 Topolino giornalista

1938 

 Topolino e Pluto corridore
 Topolino cercatore d'oro
 Topolino e il tesoro di Clarabella
 Topolino e lo struzzo Oscar
 Topolino e il gorilla Spettro
 Topolino e il ratto dei tre
 Pippo e Tobia fra i cannibali
 I tre porcellini e il lupo beffato
 Paperino inviato speciale
 Paperino e la pietra filosofale
 Topolino Ammazzasette
 Topolino sosia di Re sorcio

1939 

 Clarabella fra gli artigli del diavolo nero
 Topolino Re per forza
 Topolino e il mostro bianco
 Topolino cacciatore di balene
 Topolino e la banda dei piombatori (1 ep.)
 Topolino e il mistero di casa Pancia (Topolino e la banda dei piombatori 2 ep.)
 Topolino vince sempre (Topolino e la banda dei piombatori 3 ep.)
 Topolino e Robinson Crusoè (1 ep.)
 Paperino fra i pellirosse

1940 

 Topolino e Robinson Crusoè (2 ep.)
 Topolino ed il mistero di Macchia Nera (1 ep.)
 Topolino ed il mistero di Macchia Nera (2 ep.)
 Paperino Chiromante (1 ep.)
 Topolino e la lampada di Aladino (1 ep.)
 Paperino chiromante (2 ep.)
 Topolino e la lampada di Aladino (2 ep.)
 Topolino e la lampada di Aladino (3 ep.)

Note

Collegamenti esterni 
 https://inducks.org/publication.php?c=it/AOA

Liste di albi Disney